Rozenberg (heuvel), heuvel bij Ploegsteert
 Rozenberg (Deurne), herenhuis in de Nederlandse gemeente Deurne
 Rosenberg (Texas)
 Rosenberg (Baden)
 Rosenberg (Württemberg)
 Abdij van Roosenberg